Диверге́нция (от  — обнаруживать расхождение):
 Дивергенция в математике — один из дифференциальных операторов.
 Дивергенция (расхождение) в математике (чаще употребляется в теории информации и математической статистике) — функционал, определяющий меру удалённости двух элементов некоторого пространства, аналог расстояния, но, вообще говоря, не удовлетворяющий аксиомам метрики. Обычно нарушаются аксиома симметрии и неравенство треугольника. Хорошо известным и часто употребляемым примером дивергенции является расстояние Кульбака — Лейблера. Другой пример — f-дивергенция.
 Дивергенция в авиастроении — явление неограниченного скручивания несущей поверхности (например, крыла), приводящее к ее разрушению.
 Дивергенция в биологии — расхождение признаков и свойств у первоначально близких групп организмов в ходе эволюции.
 Дивергенция в языкознании:
 расхождение родственных языков или диалектов;
 появление новых инвариантных или вариантных единиц языка в результате расхождения имеющихся.
 Дивергенция в тектонике плит — процесс расхождения литосферных плит (см. Тектоника плит#Дивергентные границы или границы раздвижения плит).
Дивергенция в социальных науках — увеличение качественного разнообразия институционально-политических, социально-культурных, идеологических и иных проявлений.
Дивергенция в трейдинге — расхождение между направлениями изменения котировок (обычно в двух соседних локальных максимумах или минимумах) и соответствующих значений некоторого технического индикатора. Например, значение индикатора в точке локального максимума оказалось меньше, чем в предыдущем локальном максимуме, а соответствующие значения котировок — наоборот больше (либо мало изменились). Принято считать, что появление дивергенции служит сигналом вероятного разворота рынка.

См. также 
 Дивергентное мышление
 Дивергент (значения)